Le nom de Weber est un nom d'origine germanique signifiant « tisserand ».
 c'est le  le plus commun en Allemagne () , 
 le  en Autriche () , 
 le  au Luxembourg , 
 le  en Suisse ,
 et le  en France.

Patronyme 

Le nom de Weber est porté par plusieurs personnalités ici classées suivant leur domaine d'activité (puis par ordre alphabétique) :

 Alain Weber (1969-), musiciens électro franco-suisse ;
 Alain Weber (1930-2019), compositeur et pédagogue français ;
 Albert Weber (1954-), journaliste et écrivain français ;
 Alexander Weber (1978-), sabreur allemand ;
 Alfred Weber (1868-1958), sociologue et économiste allemand. Frère de Max Weber ;
 Alfred-Charles Weber (1862-1922), peintre français ;
  ;
 Aloysia Weber (v. 1761-1839), belle-sœur et correspondante de Mozart ;
 Anna Antoinette Weber-van Bosse (1852-1942), botaniste néerlandaise ;
 Anne Weber (1964-), auteur et traductrice franco-allemande ;
  ;
 Anton Webern (1883-1945), compositeur et chef d'orchestre autrichien ;
 Arthur Weber (1879-1975), médecin allemand ;
 August Weber (1817–1873), peintre allemand ;
 Aurore Avarguès-Weber (1983-), chercheuse en sciences cognitives française ;
 Axel Weber (1957-), économiste allemand et gouverneur général de la Deutsche Bundesbank (banque centrale allemande) de 2004 à 2011 ;
 Bedřich Diviš Weber (1766-1842), compositeur bohémien ;
  ;
 Bernard Weber, homme d'affaires suisse, à l'origine du projet Sept nouvelles merveilles du monde ;
 Bernhard Anselm Weber (1764-1821), compositeur allemand ;
 Brad Weber (1991-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Bruce Weber (1946-), photographe et cinéaste américain ;
 Carl Maria von Weber (1786-1826), compositeur allemand ;
 Carlo Weber (1934-2014), architecte allemand ;
 Carlos Weber (1966-), joueur argentin de volley-ball ;
 Caroline-Eugénie Weber (1867-1945), actrice française ;
 Christiane Weber (1962-), fleurettiste allemande ;
 Claudia Weber (1967-), judokate allemande ;
 Cleberson Weber (1984-), coureur cycliste brésilien ;
 Constanze Weber (1762-1842), épouse de Mozart ;
 Damien Weber (1986-), joueur français de rugby à XV ;
 David Weber (1952-), auteur de science-fiction américain ;
 Dreya Weber (1961-), productrice, actrice et acrobate américaine ;
 Eberhard Weber (1940-), contrebassiste, bassiste et compositeur de jazz allemand ;
 Eduard Friedrich Weber (1806-1891), médecin allemand, spécialiste du système musculaire, notamment de la marche, frère de Wilhelm et Ernst Weber ;
 Éric Weber (1957-), chef opérateur français ;
 Erna Weber (1897-1988), mathématicienne allemande ;
 Ernst Weber (1795-1878) médecin allemand et psychologue expérimentaliste, frère de Wilhelm Eduard Weber ;
 Ernst Weber (XIXe), sculpteur alsacien ;
 Ernst Weber (1895-1969), général allemand ;
 Eugen Weber (1925-2007) historien américain d'origine roumaine ;
 Fabien Weber (1973-), footballeur français ;
 Florence Weber (1958-), anthropologue et sociologue française ;
 Franz Weber (1927-2019), écologiste suisse ;
 Franz Weber (1956-), skieur de vitesse autrichien ;
 Franziska Weber (1989-), kayakiste allemande ;
 Frédéric Albert Constantin Weber (1830-1903), botaniste français ;
  ;
 Georg Heinrich Weber (1752-1828), botaniste allemand ;
 Gérard Weber (1948-2016), homme politique français ;
 Gerd Weber (1956-), footballeur est-allemand ;
 Gottfried Weber (1899-1958), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et un Generalmajor dans la Bundeswehr ;
 Gottlieb Weber (1910-1996), coureur cycliste suisse ;
 Harold Weber (1882-1933), golfeur américain ;
 Harry Weber (1875-1940), chanteur luxembourgeois ;
 Heinrich Friedrich Weber (1843-1912), physicien allemand ;
 Heinrich Martin Weber (1842-1913), mathématicien allemand;
 Heinrich Johann Nepomuk Weber (1767-1847), personnalité politique suisse;
 Henri Weber (1944-2020), homme politique français ;
 Heribert Weber (1955-), footballeur autrichien ;
 Herman David Weber (1823-1918), médecin allemand ;
 Hermann Weber (1899-1956), zoologiste allemand ;
 Hermann Weber (1928-2014), historien et politologue allemand ;
 Ilse Weber (1903-1944), écrivaine et compositrice ;
 Ilse Weber (1908-1984), peintre suisse ;
 Jacques Weber (1946-2014), anthropologue et économiste français ;
 Jacques Weber (1949-), acteur français ;
 Jean-Jacques Weber (1940-), homme politique français ;
 Jean-Julien Weber (1888-1981), archevêque français ;
 Jean-Marie Weber, président-directeur général de la société International Sport and Leisure, déclarée en faillite en 2001 ;
 Jeanne Weber (1874-1918), tueuse en série française ;
 Jean-Pierre Weber (1933-2009), peintre suisse, syndic de la ville de Montreux (Suisse) ; 
 Johanna Weber (1910-2014), mathématicienne et aérodynamicienne ;
 Joseph Miroslav Weber (1854-1906), compositeur tchèque ;
 Joseph Weber (1919-2000), physicien américain ;
 Josepha Weber (1758-1819), cantatrice autrichienne ;
 Jutta Weber (1954-), nageuse allemande ;
 Karl Weber (1885-1945), homme politique allemand ;
 Katharine Weber (1955-), écrivain américaine ;
 Louise Weber dite La Goulue (1866-1929), danseuse française de cancan ;
 Ludwig Weber (1899-1974), chanteur autrichien ;
 Ludwig Weber (1846-1922), pasteur allemand ;
 Madeleine Weber (1933-), sculptrice et une plasticienne française ;
 Manfred Weber, (1972-  ), homme politique allemand ;
 Manuel Weber (1985-), footballeur international autrichien ;
  ;
 Marie-Louise Weber (1892-1976), femme politique française ;
  ;
 Mary Weber (1962-), astronaute américaine ;
  ;
 Max Carl Wilhelm Weber (1852-1937), zoologiste germano-néerlandais ;
  ;
 Michael H. Weber (1978-), scénariste et producteur américain ;
  (1754-1833) théologien allemand, père de Wilhelm Weber et Ernst Weber ;
 Michel Diebolt-Weber (1859-1936), homme politique français ;
 Michel Weber (1963-), philosophe belge ;
 Michelle Weber (1996-), nageuse sud-africaine ;
 Monika Weber (1943-), personnalité politique suisse ;
 Moritz Weber (1871-1951), physicien allemand ;
 Nic Weber (1926-2013), écrivain luxembourgeois ;
 Nicolas Weber (1970-), footballeur français ;
 Oliver Weber (1970-), photographe allemand ;
 Olivier Weber (1958-), écrivain, ambassadeur et grand reporter français ;
 Otto Weber (1832-1888), peintre de genre et de paysage allemand ;
 Pascale Weber (1968-), artiste et essayiste française ;
 Patrick Weber (1966-), historien de l'art, journaliste et romancier belge ;
 Paul Weber (1823-1916), peintre allemand ;
 Peter Weber (1938-), gymnaste allemand ;
 Regina Weber (1963-), gymnaste allemande ;
 Renê Weber (1961-2020), footballeur brésilien ;
 Robert Weber (1926-2008), astronome américain ;
 Roby Weber (1940-1967), pilote automobile français ;
 Roland Weber (1932-1988), peintre français ;
 Rosa Weber (1948-), magistrate brésilienne ;
 Shea Weber (1985-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Simone Weber (1929-), criminelle française condamnée pour meurtre (Nancy) ;
 Stanley Weber (1985-), acteur français ;
  ;
 Terence Weber (1996-), coureur allemand du combiné nordique ;
 Thad Weber (1984-), lanceur droitier des Ligues majeures de baseball américain ;
 Theodore Alexander Weber (1838-1907), artiste peintre allemand ;
 Thomas Weber (homme politique), homme politique suisse ;
 Wilhelm Eduard Weber (1804-1891), physicien allemand qui a donné son nom au weber, frère des médecins Ernst Weber et Eduard Weber ;
 Wilhelm Weber (1880-1963), gymnaste allemand ;
 Wolfgang Weber (1944-), footballeur allemand ;
 Yannick Weber (1988-), joueur de hockey sur glace suisse.

Science et technique 
 Weber, une unité électromagnétique dont le nom vient de Wilhelm Eduard Weber
 Syndrome de Weber, en médecine, un syndrome neurologique alterne du tronc cérébral dont la première description a été donnée par Herman David Weber
 (4152) Weber, astéroïde, nommé en mémoire de Carl Maria von Weber.

Entreprises 
 Weber, un fabricant de mortiers, colles à carrelage, agrégats d'argile expansé
 Weber-Stephen, un fabricant américain de barbecues
 Weber, un fabricant italien de carburateurs
 Weber, un ancien constructeur français de remontées mécaniques, dont les activités ont été reprises par ce qui est aujourd'hui GMM
 Weber, un fabricant allemand de poubelles et conteneurs

Autres 
 Weber, une localité de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande 
 , un équivalent néerlandais

Notes et références

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien